Glück gehabt steht für:

 Glück gehabt (2019), österreichischer Spielfilm von Peter Payer
 Glück gehabt, Originaltitel Lucky, Buch von Alice Sebold (2004)